Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2004/2005 – cykl piętnastu zawodów w skokach narciarskich kobiet będący pierwszym w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. Sezon rozpoczął się 23 lipca 2004 roku w amerykańskim Park City, a zakończył się 12 marca 2005 roku w norweskim Oslo.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja Generalna Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 15 / 15 konkursów

Klasyfikacja Drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 15 / 15 konkursów

Bibliografia 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2004/2005 
 Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2004/2005 
 Kalendarz Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2004/2005 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych

de:Skisprung-Continentalcup 2004/05